Ю́нион (, ):

Топонимы 
 Юнион — остров в составе архипелага Гренадины.
 Юнион — название восемнадцати округов в США.
 Юнион — город в США.
  — пресноводное озеро, расположенное в центре Сиэтла.

Прочее 
 «Юнион» — украинский телеканал, вещающий с 2001 года.
 «Юнион» — бельгийский футбольный клуб из Брюсселя.
 «Юнион» — прежнее название марокканского футбольного клуба «Олимпик» из города Сафи.
 «Филадельфия Юнион» — американский футбольный клуб.
 Юнион, Габриэль (род. 1972) — американская актриса.
 (1585) Юнион — астероид.

См. также 
 Тред-юнион — то же, что профессиональный союз.